Die Nationaldivision 1977/78 war die 64. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Progrès Niederkorn gewann nach 1953 den zweiten Meistertitel und mit dem Pokalsieg das erste Double der Vereinsgeschichte. Jeunesse Esch, der Meister der letzten fünf Jahre, belegte in dieser Saison mit sechs Punkten Rückstand den zweiten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1978
Fußballsaison 1977/78